Karl Dietzel ist der Name folgender Personen:

* Karl Dietzel (Politiker, 1902) (1902–1969), deutscher Kaufmann und Politiker
 Karl Dietzel (Politiker, 1928) (1928–1985), deutscher Politiker (SED)
 Karl August Dietzel (1829–1884), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Dietzel (1893–1951), deutscher Geograph und Völkerkundler